"Babbacombe" Lee è un album discografico dei Fairport Convention, pubblicato dall'etichetta discografica Island Records nel novembre del 1971.

Concept album ispirato ad un fatto realmente accaduto durante l'Inghilterra vittoriana, quello di un uomo (John Babbacombe Lee) accusato dell'omicidio della propria padrona di casa (Emma Ann Whitehead Keyse), che sopravvisse per ben tre volte all'impiccagione.

L'edizione statunitense (e canadese) del disco ha una normale suddivisione delle tracce rispetto alla versione originale britannica.

Tracce 
Edizione LP originale del 1971, pubblicato dalla Island Records (ILPS 9176)
Lato A

Lato B

Edizione LP del 1971, pubblicato dalla A&M Records (SP-4333)
Lato A

Lato B

Edizione LP del 1971, pubblicato dalla A&M Records (SP-4333)
Brani composti dai Fairport Convention, eccetto dove indicato.
Lato A

Lato B

Edizione CD rimasterizzato del 2004, pubblicato dalla Island Records (982 150-1)

Musicisti 
 Dave Swarbrick - fiddle, mandolino
 Simon Nicol - chitarra, dulcimer
 Dave Pegg - basso, mandolino
 Dave Mattacks - batteria, pianoforte elettrico
 Philip Sterling-Wall - narratore (brano: The Verdict)
 A.L. Lloyd - narratore (brano: Newspaper Reading)
 Sandy Denny - voce (solo brano bonus CD #17: Breakfast in Myfair)
 Jerry Donahue - chitarra (solo brano bonus CD #16 e #17: Farewell to a Poor Man's Son e Breakfast in Myfair)

Classifica
Album

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
  (durata brani CD 2004)

Concept album